Tabuk (provincie), een provincie van Saoedi-Arabië
Tabuk (stad), een stad in Saoedi-Arabië
Tabuk (Kalinga), een stad op de Filipijnen, hoofdstad van de provincie Kalinga